Carlos Rivero est un nom pouvant désigner:

Carlos Rivero (né en 1988), joueur vénézuélien de baseball
 (né en 1992), joueur vénézuélien de football
, auteur et compositeur argentin de musique folk

Voir aussi

Rivero, Carlos